Хартум:

Топоним 
 Хартум — столица Судана.
 Хартум — штат в Судане.
 Хартум (, ) — посёлок городского типа в Узбекистане.

Другое 
 «Хартум» — британский фильм 1966 года.